Пета козарска бригада може да се односи на:

 Пета крајишка козарска ударна бригада, јединица Народноослободилачке војске Југославије
 Пета козарска лака пјешадијска бригада, јединица Војске Републике Српске,